Dieter Friede ist der Name folgender Personen:

* Dieter Friede (Journalist) (1907–1967), deutscher Journalist, siehe Der Abend (Deutschland) 
 Dieter Friede (Diplomat)  (1938–1982), deutscher Diplomat